Зеланд се може односити на:
 Зеландија (континент)
 Зеландија (персонификација), женска персонификација Новог Зеланда
 Зеландија (новине), новозеландски католички лист који се објављивао недељно од 1934. до 1989. године

Види још 
 Зеланд (вишезначна одредница)
 Зиландија (вишезначна одредница)
 Зиландија (Саскачеван) (), насеље у канадској покрајини Саскачеван